Trois navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Hobart, d'après Hobart la capitale de la Tasmanie :
 le , un croiseur léger de la classe Leander, en service entre 1938 et 1947 ;
 le , un destroyer de la classe Perth en service entre 1965 et 2000 ;
 le , premier destroyer de  qui entre en service en 2017.

Hobart